Пара Елена Бовина / Ненад Зимонич — победительница турнира. В финале они переиграли прошлогодних чемпионов Леандера Паеса и Мартину Навратилову.

Посев 

  Вирхиния Руано Паскуаль /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)
  Елена Лиховцева /  Махеш Бхупати (Первый раунд)
  Ренне Стаббс /  Тодд Вудбридж (Первый раунд)
  Мартина Навратилова /  Леандер Паес (Финал)

<li>  Лиза Реймонд /  Кевин Улльетт (Четвертьфинал)
<li>  Кара Блэк /  Уэйн Блэк (Второй раунд)
<li>  Даниэла Гантухова /  Йонас Бьоркман (Второй раунд)
<li>  Лина Красноруцкая /  Даниэль Нестор (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые